Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Barclays Dubai Tennis Championships 2008 des Damentennis. Insgesamt nahmen 48 Spielerinnen an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2008
Tennisturnier in Dubai